Flacht bezeichnet folgende Orte:

 Flacht, Ortsgemeinde, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Flacht (Weissach), Ortsteil der Gemeinde Weissach, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg